Я́ркин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Яркин, Анатолий Николаевич (1958) — советский и российский шоссейный велогонщик.
 Яркин, Виктор Иванович (1889—1937) — советский партийный и государственный деятель, председатель ЧК БССР.
 Яркин, Владислав Дмитриевич (1965) — советский и российский футболист.
 Яркин, Вячеслав Георгиевич (род. 1997) — российский тяжелоатлет.
 Яркин, Лев Николаевич (1946—2007) — российский общественный и политический деятель.
 Яркин, Максим Фёдорович (1912—1986) — навалокрепильщик шахты. Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Яркин — посёлок в Узбекистане